

Code 
HZ peut faire référence à :
 SAT Airlines, selon la liste des codes AITA des compagnies aériennes ;
 Arabie saoudite, selon la liste des préfixes OACI d'immatriculation des aéronefs.

hz fait référence à :
 la langue Herero, selon le code IETF et la norme ISO 639 alpha-2).

Sigle 
HŽ représente :
 Hrvatske željeznice, la compagnie nationale de chemin de fer croate.

Symbole 
Hz est le symbole :
 du hertz, une unité de fréquence ( = ).

Code
Sigle de 2 caractères
